Зая (болг. Зая) — село в Габровській області Болгарії.
 Авдиш Зая Зедович (нар. 25 серпня 1945, Київ, СРСР — пом. 21 травня 2015, Житомир, Україна) — радянський футболіст та український футбольний тренер .